Генеральный штаб Королевской итальянской армии () — центральный инструмент управленческой структуры вооружённых сил Королевства Италии, в 1925—1945 годах.

История 
Создан в 1925 году после преобразования Центрального штаба. С 1925 по 1940 год штаб возглавлял генерал, а с 1926 года маршал Пьетро Бадольо. Генеральному штабу подчинялись также созданные штабы королевских ВВС и ВМФ. В 1920-х годах Генеральному штабу было поручено организовать и провести военную операцию в Ливии (колония Италии) по подавлению местных повстанцев под предводительством Омара Мухтара. В 1930-е годы штаб разрабатывал военные планы по расширению и экспансии Италии в Восточной Африке и Испании, в частности разрабатывался план военных действий против Эфиопии и участие итальянской армии в гражданской войне в Испании на стороне франкистов, а также оккупация Албании.

С началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года Италия являясь союзником Гитлера не вступила сразу в войну, поскольку верховное главнокомандование трезво оценивало невысокие возможности и состояние вооруженных сил. Тем не менее по требованию Муссолини, воспользовавшись ударом Третьего рейха по Франции, Италия 10 июня объявила войну Великобритании и Франции. В это же время Генеральный штаб подготовил планы по вторжению в Египет и Грецию. Поначалу действия итальянцев были успешны, однако, в Греции в ноябре — декабре 1940 года итальянская армия потерпела поражение. В связи с этим маршал Бадольо покинул должность начальника Генерального штаба, а эту должность принял генерал Уго Кавальеро.

С 1941 года Генеральный штаб был вынужден координировать все свои действия с Верховным главнокомандованием вермахта, при этом основные решения по дислокации итальянских войск на фронтах и их позиции всегда оставались за германским главнокомандованием. Это выразилось в боевых операциях в Северной Африке, на Балканах и на Восточном фронте. Так главнокомандующим итало-германскими военными силами в Северной Африке являлся генерал, а с августа 1942 года Маршал Италии Этторе Бастико, однако, реально всё командование силами на себя взял немецкий генерал Эрвин Роммель, фактически отстранив Бастико от командования. Итальянские войска на Восточном фронте подчинялись группе немецкой армии «В» под командованием Федора фон Бока и Максимилиана фон Вейхса.

После поражения итальянских войск под Сталинградом Кавальеро был смещён со своей должности и заменён генералом Витторио Амброзио одним из организаторов и участников будущего отстранения от власти и ареста Муссолини. В связи с перемирием со странами Антигитлеровской коалиции и последующей оккупацией немцами Севера и Центра Италии, в том числе и Рима, всё правительство, в том числе и Генеральный штаб были перемещены в город Бриндизи, на юге страны. Здесь же штаб начал сепаратное сотрудничество с английскими и американскими военными. Осенью 1943 года маршал Бадольо снял генерала Амброзио с должности начальника генштаба и назначил маршала Джованни Мессе, который занимал эту должность до 1 марта 1945 года. После окончания Второй мировой войны и преобразования Италии в Республику в 1946 году, Генеральный штаб был переименован в Генеральный штаб Итальянской армии (Stato maggiore dell’Esercito italiano).

Структура 
Формально Генеральному штабу Королевской армии подчинялись:
 Генеральный штаб Королевских ВМС (Stato maggiore della Regia Marina)
 Генеральный штаб Королевских ВВС (Stato maggiore della Regia Aeronautica)
Сам же Генеральный штаб Королевской армии отвечал за сухопутные силы.

Командующие Генеральным штабом

См. также 
 Верховное главнокомандование вермахта
 Генеральный штаб Императорской армии Японии
 Италия во Второй мировой войне
 Страны «оси» и их союзники

Литература 
 AA.VV., Rapporto Esercito 2012 (supplemento), in Rivista Militare, nº 2, Roma, 2013.

итальянской
Итальянское королевство (1861—1946)
Вооружённые силы Италии